Wahlhausen kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Wahlhausen, Luxemburg, Diekirch,

Tyskland 

 Wahlhausen, Thüringen, kommun,